Segalen est un patronyme qui peut renvoyer, par ordre alphabétique, à :
Laurent Segalen (1954-), auteur français de romans policiers :
Martine Segalen (1940-2021), ethnologue et sociologue française ;
Victor Segalen (1878-1919), poète, médecin de marine, ethnographe et archéologue français ;
Yvon Segalen (1906-2000), joueur de football international français, fils de Victor.

Voir aussi
 Université Victor Segalen Bordeaux 2
 Lycée français international Victor-Segalen